Het Wereldkampioenschap schaatsen allround 1975 werd op 8 en 9 februari in Bislett Stadion in Oslo gehouden.

Titelverdediger was de Noor Sten Stensen, die in het Ludwig Schwabl Stadion in Inzell wereldkampioen van 1974 was geworden. Harm Kuipers won zijn eerste titel.

Eindklassement

  * = met val
 NC = niet gekwalificeerd
 NF = niet gefinisht
 NS = niet gestart
 DQ = gediskwalificeerd

 1975
Langebaanschaatsen in 1975
Schaatsen in Noorwegen
Sportevenement in Oslo
Schaatsen 1975